

Codici 
 ALO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto municipale di Waterloo, Waterloo (Iowa), Stati Uniti

Geologia 
 ALO – Argilliti silicee e radiolariti dell'unità di Alì – nel comune di Alì Terme, in provincia di Messina – sintema stratigrafico della Sicilia

Altro 
 Alo  – nota anche come Tu`a, uno dei tre regni tradizionali di Wallis e Futuna
 Vincent Alo  – mafioso statunitense